Codon – rodzaj roślin zaliczany do rodziny ogórecznikowatych (Boraginaceae) lub wyodrębniany w osobną, monotypową rodzinę Codonaceae Weigend & Hilger. Rodzaj obejmuje dwa gatunki występujące w południowo-zachodnim krańcu Afryki. W XIX wieku zaproponowana została dla tego rodzaju polska nazwa „drażlinek”, ale nie jest ona używana.

Morfologia 
Bylina o krzaczastym pokroju, cała kolczasta i owłosiona. Włoski na szczycie jednokomórkowe, ale osadzone na wielokomórkowej podstawie (stopie) powstającej z komórek epidermy zawierających cystolity. Kwiaty zebrane w niezbyt wyraźny kwiatostan typu sierpik, najczęściej 12-krotne (rzadziej od 10- do 20-krotne). Kielich tworzą działki zrośnięte tylko u nasady, poza tym głęboko rozcięte na równowąskie łatki, szeroko rozpostarte. Korona kwiatu zrosłopłatkowa, dzwonkowata. Pręciki liczne. Zalążnia jajowata z szyjką słupka osadzoną na jej szczycie. Owocem jest torebka zawierająca liczne nasiona o łupinie pokrytej siateczkowatym, nieregularnym wzorem.

Systematyka 
W dawniejszych systemach rodzaj tradycyjnie zaliczany był do rodziny Hydrophyllaceae, stanowiąc jej jedynego przedstawiciela w Afryce. Analizy molekularne wykazały jednak, że rośliny te są bliżej spokrewnione z Boraginaceae sensu stricto, a ze względu na szereg osobliwych cech budowy, różniących ten rodzaj od obu tych rodzin – zaproponowano jego wyodrębnienie do własnej rodziny Codonaceae.

 Pozycja systematyczna według systemu APG IV z 2016
Rodzaj zaliczany jest do rodziny ogórecznikowatych Boraginaceae, szeroko ujmowanej – obejmującej wszystkie rośliny z monotypowego w efekcie rzędu ogórecznikowców Boraginales. 

 Pozycja systematyczna według APweb
Takson w randze rodziny o pozycji siostrzanej w stosunku do rodziny ogórecznikowatych Boraginaceae sensu stricto i rodzaju Wellstedia wyodrębnianego w rodzinę Wellstediaceae. 

+ incertae sedis: Lennoaceae

 Wykaz gatunków
 Codon royenii L.
 Codon schenckii Schinz

Przypisy 

Ogórecznikowce